Tribeca steht für:
 Tribeca, auch TriBeCa (Kunstwort für Triangle Below Canal Street), ein Stadtteil von Manhattan, New York City
 Tribeca (Band), schwedische Indiepop-Band
 Tribeca Film Festival, US-amerikanisches Filmfestival
 Tribeca Productions, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Subaru Tribeca, Pkw-Modell des japanischen Herstellers Subaru